Desa Margalaksana kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Margalaksana (administrativ by i Indonesien, lat -6,73, long 107,34), Jawa Barat, 
 Desa Margalaksana (administrativ by i Indonesien, lat -6,91, long 106,52), Jawa Barat, 
 Desa Margalaksana (administrativ by i Indonesien, lat -7,38, long 108,05), Jawa Barat, 
 Desa Margalaksana (administrativ by i Indonesien, lat -7,40, long 108,17), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar